Pedro Miguel Marques da Costa Filipe (Torres Novas, 14 de dezembro de 1980), conhecido como Pepa, é um ex-futebolista português e treinador de futebol. Atualmente treina o FC Paços de Ferreira, equipa de Portugal.

Carreira de jogador 
Nascido no distrito de Santarém, Pepa ingressou nas camadas jovens do SL Benfica em 1994, aos 13 anos. Ele fez a sua estreia competitiva com a equipe principal a 23 de janeiro de 1999, marcando na Primeira Liga por 3-1 uma vitória em casa contra o Rio Ave FC. Depois de ter sido apontado como uma jovem promessa, ele passou a jogar principalmente para a equipa B (time reserva,) também sendo emprestado em março de 2000 ao Lierse SK da Bélgica 

Em 2002, Pepa rescindiu o contrato com o Benfica, faltavam quatro anos, seguindo os passos dos colegas jovens Rui Baião e Jorge Ribeiro e assinando com o Varzim SC, decisão que mais tarde considerou o pior erro da sua vida. Ele encerrou sua carreira no final de 2007 com apenas 26 anos, devido a várias lesões no joelho.

Carreira 
Em 2013, após dois anos a trabalhar com equipas de base do Benfica, Pepa teve a sua primeira experiência como treinador principal, tendo sido nomeado para o AD Sanjoanense nas ligas regionais e ajudando o clube a chegar à terceira divisão à primeira tentativa. Em 2015-16 ele alcançou o mesmo feito com o CD Feirense da LigaPro, embora não tenha terminado a temporada depois de ser substituído por José Mota nos dois meses finais.

Pepa continuou a trabalhar na primeira divisão portuguesa nos anos seguintes, com Moreirense FC e CD Tondela. Durante sua passagem de dois anos no último, ele evitou com sucesso o rebaixamento, mas não foi mantido.

Tendo iniciado a campanha de 2019-2020 sem clube, Pepa substituiu Filó no comando do FC Paços de Ferreira após a quarta jornada, com a equipa em último na classificação. Em maio de 2021, depois de os ter conduzido ao quinto lugar e à qualificação para a edição inaugural da UEFA Europa Conference League, deixou o Estádio da Mata Real.  Dias depois de deixar o Paços, Pepa assinou contrato de três anos com o Vitória de Guimarães.

Pepa é reconhecido por ser um líder positivo, firme e convicto e as equipas que orienta praticam um futebol atractivo e dominador. As suas qualidades como treinador são conhecidas além-fonteiras e isso fez com que aos 41 anos agarrasse o primeiro desafio internacional, ao assumir o comando técnico do Al-Tai, na Arábia Saudita. Participa na Saudi-Pro League, onde também actua o jogador português Cristiano Ronaldo.

Antes de rumar para a Arábia Saudita, o técnico português conseguiu que duas equipas portuguesas regressassem às competições europeias. Primeiro o Paços de Ferreira, depois o Vitória de Guimarães, na última temporada.

Pepa conseguiu alcançar o 5º Lugar na I Liga com o Paços de Ferreira, salvar três vezes da descida de divisão o Tondela e subiu à I Liga com o Feirense

Treinadores do Vitória Sport Clube
Treinadores do Futebol Clube Paços de Ferreira
Treinadores do Moreirense Futebol Clube
Treinadores de futebol de Portugal
Futebolistas do Lierse SK
Futebolistas do Sporting Clube Olhanense
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Futebolistas do Varzim Sport Club
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica B
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas de Portugal